Dans le domaine politico-religieux, le terme Inquisition peut référer au processus d'Inquisition dont l'Inquisition médiévale, l'Inquisition espagnole, l'Inquisition portugaise et l'Inquisition romaine, ou encore à l'histoire des représentations de l'Inquisition.

Il peut également désigner :

Documents liés à l'Inquisition 
 Manuel de l'inquisiteur (13e siècle)
 Le Manuel des inquisiteurs (14e siècle)
 Histoire de l'Inquisition en France (19e siècle)

Jeux 
 L'Inquisition, organisation secrète issue de l'univers de fiction du jeu Warhammer 40,000
 Dragon Age Inquisition, jeu vidéo sorti en 2014

Juridique
  Procédure inquisitoire, dans le domaine judiciaire

Littérature 
 
 Inquisition, pièce de théâtre de Diego Fabbri (1946)
 Inquisition, deuxième tome de la trilogie romanesque de fantasy d'Anselm Audley Aquasylva, paru en 2002
 Sainte Inquisition (Luxley),  deuxième tome de la série de bande-dessinée de Valérie Mangin (2006)

Musique 
 Inquisition, groupe américain de black metal fondé en 1988
 Inquisition Symphony, album du groupe finlandais Apocalyptica sorti en 1998

Peinture 
 Tribunal de l'Inquisition (Goya)

Voir aussi 
 Inquisición

Inquisition